Super League najvažnija je europska liga u Rugby Leagueu i okuplja klubove iz Velike Britanije i Francuske. 
Nastala je 1996. godine, zamijenivši tada RFL Championship – englesko prvenstvo u rugby league, te je također sezona pomaknuta na kalendarsku godinu, umjesto ranijeg sustava - jesen/proljeće.

Sustav natjecanja

Do 2014. 
Super League  14 momčadi, a sezona je podijeljena na ligaški dio i doigravanje. U ligaškom dijelu 14 momčadi odigraju 27 utakmica, i to 13 doma i 13 u gostima, te jednu u tzv. Magic Weekend kolu, kada se svi susreti odigravaju na istom stadionu (uglavnom u Cardiffu). Za pobjedu momčad dobiva dva boda, a za neriješeno jedan bod, te se po ostvarenim bodovima formira tablica. Osam najboljih iz ligaškog dijela ulazi u doigravanje koje je sastavljeno od više različitih faza (dosta slično onom u australskom NRL-u. Doigravanje završava susretom velikog finala koje se obično održava na stadionu Old Trafford u Manchesteru. 
Iako postoje niže lige - Championship (2. rang), Championship 1 (3. rang) i niže, nema direktne promocije u Super League, nego s ona obavlja putem trogodišnjih licenci.  
Prvak Super League igra s prvakom National Rugby League utakmicu World Club Challenge za neslužbenog svjetskog prvaka.

Od 2015. 
Super League čini 12 klubova, a sezona je podijeljena na osnovni dio i doigravanje. U osnovnom dijelu klubovi odigraja 23 utakmice - 11 doma, 11 u gostima i jednu u Magic Weekendu. 
Po završetku osnovnog dijela sezone osam najboljih klubova nastavlja u tzv. Super League Super 8's, gdje igraju jednokružnu ligu (7 kola) uz sve prenesene rezultate. Na osnovu svih rezultata (30 kola) četiri najbolja kluba idu u doigravanje - Polufinale (Semifinals), a pobjednici 'Semifinals potom u Grand Final 
Klubovi plasirani od 9. do 12. mjesta u Super League te prve četiri momčadi iz Championshipa (koji također ima 12 momčadi) igraju The Qualifiers'' - jednokružnu ligu od osam momčadi iz koje tri najbolje stječu pravo plasmana u Super League za iduću sezonu, momčadi na 4. i 5. mjestu igraju dodatnu utakmicu (Million Pound Game) za plasman u Super League, a preostale tri idu u Championship.

 Klubovi u Super League 

 Klubovi u sezoni 2015. 
U sezoni 2015. u Super League''' sudjeluje 12 klubova - 11 iz Engleske i 1 iz Francuske.

Prijašnji klubovi

Pregled prvaka i doprvaka (doigravanje i ligaški dio) 

Podebljano je označen prvak za sezonu. 
Od 2015. poredak prve tri momčadi u ligaškom dijelu iz Super League Super 8's

Plasmani klubova po sezonama

Ligaški dio

Super League Super 8's

The Qualifiers 

 MPG - Million Pound Game

Doigravanje

Momčadi po uspješnosti

Poveznice 
 superleague.co.uk
 RFL Super League 
 Rezultati na Sky Sports 
 National Rugby League
 World Club Challenge

Europska regionalna klupska ragbijaška natjecanja
Šport u Ujedinjenom Kraljevstvu
Šport u Francuskoj